Lathan steht für:

 Lathan, ein Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Authion 

Lathan ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Lathan (* 1958), deutsche Leichtathletin und Olympiasiegerin
 George Lathan (1875–1942), britischer Gewerkschafter und Politiker (Labour Party)
 Hans-Henning Lathan (* 1943), deutscher Sportmediziner
 Sanaa Lathan (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Siegmar Lathan (* 1955), deutscher Leichtathlet